

Botanica
Calycanthaceae – famiglia di piante
Calycanthus –  genere della famiglia Calycanthaceae
Chimonanthus – genere della famiglia Calycanthaceae

Musica
Calicanto – gruppo musicale folk